De Grand Prix-wegrace van Thailand 2018 was de vijftiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2018. De race werd verreden op 7 oktober 2018 op het Chang International Circuit nabij Buriram, Thailand. Het is de eerste keer dat er een Grand Prix in Thailand werd georganiseerd.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2018
Thailand